Niemcy:
 Bad Tennstedt – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich
 Bad Tennstedt – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich

Osoby:
 Joachim Tennstedt – niemiecki aktor
 Klaus Tennstedt – niemiecki dyrygent